Meseritz, oggi Międzyrzecz – città nel voivodato di Lubusz
 Meseritz, oggi Międzyrzec Podlaski – città nel voivodato di Lublino